Contea di Rutherford o Rutherford County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Rutherford (Carolina del Nord)
 Contea di Rutherford (Tennessee)